'Anton Jamnik je lahko:

 Anton Jamnik, škof (1961),
 Anton Jamnik (izumitelj) (1862–1942)